Schopenhauer ( ‚ der Schopen [Schöpfkellen der Brauer] zuhaut ‘) ist der Name folgender Personen:

 Adele Schopenhauer (1797–1849), deutsche Schriftstellerin, Schwester des Philosophen Arthur Schopenhauer
 Andreas Schopenhauer (1720–1793), deutscher Kaufmann in Danzig und Großvater des Philosophen Arthur Schopenhauer
 Arthur Schopenhauer (1788–1860), deutscher Philosoph
 Gabriele Schopenhauer (* 1951), deutsche Politikerin
 Johann Schopenhauer (* 1670; † nach 1724), Kaufmann in Danzig und Urgroßvater des Philosophen Arthur Schopenhauer
 Johanna Schopenhauer (1766–1838), deutsche Schriftstellerin, Mutter des Philosophen Arthur Schopenhauer

Siehe auch:
 (7015) Schopenhauer, Asteroid des Hauptgürtels
 Schopenhauer-Gesellschaft, literarisch-philosophische Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main
 Schopenhauerhaus, Schöne Aussicht 16, war ein klassizistisches Wohnhaus im Fischerfeldviertel der heutigen Innenstadt von Frankfurt am Main
 Schopenhauer Realgymnasium (BRG 18) in Wien-Währing
 Christian Heinrich Trosiener (1730–1797), Kaufmann und Ratsherr in Danzig sowie Großvater des Philosophen Arthur Schopenhauer